Viehhausen ist der Name folgender Orte:

 Viehhausen (Altenmarkt an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein, Bayern
 Viehhausen (Altmannstein), Ortsteil des Marktes Altmannstein, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Viehhausen (Dachau), Ortsteil der Stadt Dachau, Landkreis Dachau, Bayern
 Viehhausen (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Viehhausen (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau im Chiemgau, Landkreis Traunstein, Bayern
 Viehhausen (Greding), Ortsteil der Stadt Greding, Landkreis Roth, Bayern
 Viehhausen (Griesstätt), Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Viehhausen (Hohenfels), Wüstung des Marktes Hohenfels (Oberpfalz), Landkreis Neumarkt, Bayern 
 Viehhausen (Kranzberg), Ortsteil der Gemeinde Kranzberg, Landkreis Freising, Bayern
 Viehhausen (Landau an der Isar), Einöde auf dem Stadtgebiet von Landau an der Isar, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Viehhausen (Langquaid), Ortsteil der Gemeinde Langquaid, Landkreis Kelheim, Bayern
 Viehhausen (Marktl), Ortsteil des Marktes Marktl, Landkreis Altötting, Bayern 
 Viehhausen (Neuhaus am Inn), Weiler in der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Viehhausen (Osterhofen), Ortsteil der Stadt Osterhofen, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Viehhausen (Roßbach), Ortsteil der Gemeinde Roßbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Viehhausen (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Gemeinde Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut, Bayern
 Viehhausen (Simbach am Inn), Einöde im Stadtgebiet von Simbach am Inn, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Viehhausen (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Viehhausen (Trostberg), Ortsteil der Stadt Trostberg, Landkreis Traunstein, Bayern
 Viehhausen (Vilsheim), Ortsteil der Gemeinde Vilsheim, Landkreis Landshut, Bayern
 Viehhausen (Vogtareuth), Ortsteil der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern 
 Viehhausen (Gemeinde Wals-Siezenheim), Ortsteil der Gemeinde Wals-Siezenheim, Land Salzburg, Österreich 
 Viehhausen (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg am Inn, Landkreis Rosenheim, Bayern

Siehe auch:
 Burgruine Niederviehhausen, Burgruine im Ortsteil Viehhausen der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schloss Oberviehhausen, ehemaliges Schloss im Ortsteil Viehhausen der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern
 Oberviehhausen (Gangkofen), Weiler in der Gemeinde Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberviehhausen (Haiming), Weiler in der Gemeinde Haiming (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern
 Oberviehhausen (Oberpöring), Ortsteil der Gemeinde Oberpöring, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Oberviehhausen (Wallerfing), Ortsteil der Gemeinde Wallerfing, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Unterviehhausen (Haiming), Weiler in der Gemeinde Haiming (Oberbayern), Landkreis Altötting, Bayern

Siehe auch:
 Viehaus
 Viehausen  
 Viehhauser